Barthélemy d'Eyck, peintre flamand du  ;
 Charles Eyck, peintre néerlandais du .

 Eyck, une ville belge de Maeseyck, dont Eyck est un autre nom

he:ואן אייק
ja:ヴァン・エイク
ru:Ван Эйк
sr:Браћа Ван Ајк
sv:Van Eyck